Гарси́а (также Гарси́я, ) — испанская фамилия и мужское личное имя.

Топоним 
 Гарсия — муниципалитет в Испании.
 Пуэнтес-де-Гарсия-Родригес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Тринидад-Гарсия-де-ла-Кадена — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.

Имя 
 Гарсия (король Галисии)
 
 
 Гарсия III (король Наварры)
 Гарсия IV (король Наварры)
 Гарсия Арно (граф Бигорра)
 Гарсия Арно д’Астарак
 Гарсия Рамирес (король Вигеры)

Фамилия

Гарсиа

А 
 Гарсиа, Айми (род. 1978) — американская актриса.
 Гарсиа, Андрей Николаевич (1962—2011) —  российский музыкант, режиссёр и актёр, поэт.
 Гарсиа, Антонио (род. 1956) — колумбийский революционер, один из руководителей Армии национального освобождения.
 
 Гарсиа, Аньер (род. 1976) — кубинский легкоатлет, специализировавшийся в беге на 110 метров с барьерами.

Б — Г 
 Гарсия, Брайан (род. 1993) — гондурасский футболист.
 Гарсиа, Висенте (? — 1623) — валенсийский поэт, друг Лопеса де Вега.
 Гарсия, Габриэль (род. 1979) — испанский футболист, тренер.
 Гарсиа, Грегори Томас (род. 1970) — американский телевизионный режиссёр, продюсер и сценарист.

Д 
 
 Гарсия, Дэнни (футболист) (род. 1993) — американский футболист.
 Гарсиа, Джоанна (род. 1979) — американская актриса.
 Гарсиа, Джон Давид (1936—2001) — американский писатель.
 Гарсиа, Джонатан (род. 1986) — американский конькобежец.
 Гарсия, Джош (род. 1993) — американский и доминиканский футболист.
 Гарсия, Джуда (род. 2000) — тринидадский футболист.

Ж — К 
 Гарсиа, Жозе Маурисио Нунес (1767—1830) — бразильский композитор.
 Гарсиа, Изабела (род. 1967) — бразильская актриса.
 Гарсиа, Исидро (род. 1976) — мексиканский боксёр.
 Гарсия, Касимиро (род. 1930) — кубинский баскетболист.
 Гарсиа, Кристино (1918—1946) — испанский антифашист.

М

Н 
 Гарсия, Натаниэль (род. 1993) — тринидадский футболист.
 Гарсия, Нестор (род. 1975) — уругвайский легкоатлет.
 Гарсиа, Николь (род. 1946) — французская актриса театра и кино, кинорежиссёр.
 Гарсиа, Нина (род. 1965) — колумбийская журналистка и писательница, редактор.

Р 
 Гарсиа, Рауль (род. 1952) — андоррский шахматист.
 Гарсиа, Родриго (род. 1959) — колумбийский режиссёр, кинооператор, сценарист и продюсер.
 Гарсиа, Родриго (род. 1964) — испанский драматург, сценограф и театральный режиссёр.

С — Ф 
 Гарсиа, Скарлет (1985—2008) — филиппинская фотомодель и киноактриса.
 Гарсиа, Тибо (род. 1994) — французский гитарист.
 Гарсиа, Франк Морено (род. 1965) — кубинский дзюдоист.

Х 
 Гарсиа, Хорхе (род. 1973) — американский актёр и комик.

Э 
 Гарсиа, Эвелин (род. 1982) — велогонщица из Сальвадора.
 Гарсиа, Энди (род. 1956) — американский актёр.

Гарсия

А 
 Гарсия, Адам (род. 1973) — австралийский актёр, режиссёр, степист и певец.
 Гарсия, Адолис (род. 1993) — кубинский бейсболист.
 Гарсия, Адонис (род. 1985) — кубинский бейсболист.
 Гарсия, Алан (1949—2019) — 44-й и 47-й президент Перу.
 Гарсия, Алежу (? — 1525) — португальский конкистадор и путешественник.
 
 Гарсия, Алексис (род. 1960) — колумбийский футболист, тренер и комментатор.
 Гарсия, Альваро (футболист, 1984) — уругвайский футболист
 Гарсия, Альваро (футболист, 1986) — испанский полузащитник
 Гарсия, Альваро (футболист, 1992) — испанский нападающий
 Гарсия, Альваро (футболист, 2000) — испанский защитник
 Гарсия, Амалия (род. 1951) — мексиканский политик.
 Гарсия, Анна (1549—1607) — блаженная Римско-католической церкви, монахиня Ордена босых кармелиток, основательница монастырей.
 Гарсия, Атилио (1914—1973) — аргентинский и уругвайский футболист.

Б — Г 
 Гарсия, Борха (род. 1982) — испанский автогонщик.
 Гарсия, Виктор (род. 1947) — филиппинский дипломат.
 Гарсия, Вильфредо (род. 1977) — кубинский борец вольного стиля.
 Гарсия, Габриэль (род. 1979) — испанский футболист.
 Гарсия, Газзи (род. 2000) — американский рэпер, певец и автор песен из Майами.

Д 
 
 Гарсия, Данна (род. 1978) — колумбийская актриса.
 Гарсия, Джерри (1942—1995) — американский музыкант, гитарист и вокалист группы Grateful Dead.
 Гарсия, Джон (род. 1970) — американский вокалист.
 Гарсия, Диего (род. 1996) — испанский легкоатлет.
 Гарсия, Доминго (1904 — ?) — перуанский футболист.
 Гарсия, Дэнни (род. 1988) — американский боксёр.

Ж — Й 
  — французский архитектор, дизайнер интерьеров и коллекционер, владелец замка Шан-де-Батай.
 Гарсия, Жан-Карлос (род. 1992) — гибралтарский футболист.
  (род. 1962) — французский футболист, тренер.
 Гарсия, Жозе (род. 1964) — португальский гребец-байдарочник.
 Гарсия, Иван (род. 1993) — мексиканский прыгун в воду.
 Гарсия, Йими (род. 1990) — доминиканский бейсболист.
 Гарсия, Йорданис (род. 1988) — кубинский легкоатлет-многоборец.

К 
 Гарсия, Каликсто (1839—1898) — кубинский генерал, один из видных деятелей борьбы за независимость Кубы от Испании.
 Гарсия, Канделарио  (1944—2013) — сержант армии США, герой Вьетнамской войны.
 Гарсия, Карлос Полестико (1896—1971) — 8-й президент Филиппин.
 Гарсия, Каролин (род. 1993) — французская теннисистка.
 Гарсия, Кристина (род. 1958) — американская журналистка и романист.

Л 
 Гарсия, Ливай (род. 1997) — тринидадский футболист.
 Гарсия, Лисардо (1844—1927) — эквадорский политик, президент Эквадора в 1905—1906 годах.
 Гарсия, Луис Аугусто (род. 1950) — колумбийский футболист и тренер.
 Гарсия, Луис Альберто (род. 1995) — доминиканский тяжелоатлет.
 Гарсия, Лукас (род. 1988) — аргентинский футболист.

М 
 Гарсия, Мария Исабель (род. 1978) — испанская гребчиха-байдарочница.
 Гарсия, Марсио (род. 1970) — бразильский актёр, телеведущий.
 Гарсия, Мартин (род. 1977) — аргентинский теннисист.
 Гарсия, Мартина (род. 1981) — колумбийская актриса и фотомодель.
 Гарсия, Мигел (род. 1993) — португальский футболист.
 Гарсия, Мигель Анхель (род. 1987) — американский боксёр.
 Гарсия, Мигель Анхель (1960) — испанский самбист, дзюдоист и борец вольного стиля.

Н — П 
 Гарсия, Николас (род. 1988) — испанский тхэквондист, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года.
 Гарсия, Ньевес (род. 1955) — испанская шахматистка, международный мастер среди женщин (1978).
 Гарсия, Оскар Бонек (род. 1984) — гондурасский футболист.
 Гарсия, Пабло Габриэль (род. 1977) — уругвайский футболист.
 Гарсия, Пабло Хавьер (род. 1999) — уругвайский футболист.

Р 
 Гарсия, Радамель Фалькао (род. 1986) — колумбийский футболист.
 Гарсия, Райан (род. 1998) — американский боксёр-профессионал, мексиканского происхождения.
 Гарсия, Раймундо (1936—2020) — аргентинский шахматист, международный мастер (1964).
 Гарсия, Рассел (род. 1970) — английский и британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1988 года.
 Гарсия, Рауль (род. 1986) — испанский футболист, полузащитник.
 Гарсия, Рауль Антонио (1962—2018) — сальвадорский футболист, вратарь.
 Гарсия, Рафаэль (род. 1974) — мексиканский футболист.
 Гарсия, Рикардо (род. 1975) — бразильский волейболист.
 Гарсия, Рико (род. 1994) — американский бейсболист.
 Гарсия, Ричард (род. 1981) — австралийский футболист испанского происхождения.
 
 Гарсия, Родригу (род. 1974) — бразильский политик.
 Гарсия, Рожер (род. 1976) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Гарсия, Роландо (род. 1942) — чилийский футболист.
 Гарсия, Руди (род. 1964) — французский футболист и футбольный тренер.

С 
 Гарсия, Самуэль (род. 1990) — испанский футболист.
 
 Гарсия, Селин (род. 1976) — французская гребчиха, бронзовый призёр чемпионата мира 1995 года.
 Гарсия, Серхио (род. 1983) — испанский футболист.
 Гарсия, Соле (род. 1981) — аргентинская хоккеистка на траве, трёхкратный призёр летних Олимпийских игр.
 Гарсия, Стенио (род. 1932) — бразильский актёр.

Ф 
 Гарсия, Фернандо Луис (1929–1952) – рядовой морской пехоты США, герой Корейской войны.
 Гарсия, Франциско (род. 1981) — доминиканский баскетболист.

Х 
 Гарсия, Хави (род. 1987) — испанский футболист.
 Гарсия, Хавьер Эрнан (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Гарсия, Хильдардо (1954—2021) — колумбийский шахматист, гроссмейстер (2008).
  (род. 2001) — испанский футболист.

Э 
 Гарсия, Эдвин (род. 1982) — колумбийский футболист.
 Гарсия, Эктор (1926 — не позднее 2004) — уругвайский баскетболист, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1952 и 1956 годов.
 Гарсия, Эмили (род. 1989) — андоррский футболист.
 Гарсия, Эммануэль (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Гарсия, Эрик (род. 2001) — испанский футболист.
 Гарсия, Эсмеральда (род. 1959) — бразильская легкоатлетка.

Двойная фамилия 
 Гарсиа Баэна, Пабло (1923—2018) — испанский поэт и писатель.
 Гарсиа Берналь, Гаэль (род. 1978) — мексиканский актёр.
 Гарсиа Валиньо, Рафаэль (1898—1972) — испанский военачальник, генерал.
 Гарсиа Вальдес, Виктор Мануэль (1897—1969) — кубинский художник.
 Гарсиа Вальдес, Ольвидо (род. 1950) — испанская поэтесса и писательница, переводчик, литературный критик, педагог.
 Гарсиа Вега, Лоренсо (1926—2012) — кубинский поэт и прозаик.
 Гарсиа Грана, Франсиско (1913—2000) — испанский политический и государственный деятель, мэр Малаги.
 Гарсиа Канклини, Нестор (род. 1939) — аргентинский и мексиканский антрополог, социолог культуры, искусства и литературы.
 Гарсиа Катурла, Алехандро (1906—1940) — кубинский композитор и дирижёр.
 Гарсиа Лавиана, Гаспар (1941—1978) — испанский римско-католический священник, воевавший на стороне революционеров в Никарагуа.
 Гарсиа Линера, Альваро (род. 1962) — боливийский политический деятель, математик и социолог, вице-президент Боливии с 2006 года.
 Гарсиа Лорка, Федерико (1898—1936) — испанский поэт и драматург, один из наиболее значительных деятелей испанской культуры XX века.
 Гарсиа Маркес, Габриэль (1928—2014) — колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1982).
 Гарсиа Маррус, Фина (род. 1923) — кубинская поэтесса, эссеист и историк литературы.
 Гарсиа Мера, Хулио (род. 1972) — испанский игрок в мини-футбол, игрок клуба «Бумеранг Интервью» и сборной Испании.
 Гарсиа Меса, Луис (1929—2018) — боливийский генерал и политический деятель, президент Боливии в 1980—1981 годах.
 Гарсиа Монтеро, Луис (род. 1958) — испанский поэт, эссеист и педагог.
 Гарсиа Моренте, Мануэль (1886—1942) — испанский философ-идеалист.
 Гарсиа Морильо, Роберто (1911—2003) — аргентинский композитор, музыковед, музыкальный критик и педагог.
 Гарсиа Наварро, Луис Антонио (1941—2001) — испанский дирижёр.
 Гарсиа Орус, Франсиско (1930—2011) — испанский шахматист.
 Гарсиа Понсе, Гильермо (1925—2010) — журналист, деятель венесуэльского коммунистического движения.
 Гарсиа Ровира, Кустодио (1780—1816) — южноамериканский военный и политический деятель, один из основателей независимой Колумбии.
 Гарсиа Роман, Хосе (род. 1945) — испанский симфонический композитор.
 Гарсиа Сампедро, Томас (1860—1937) — испанский художник.
 Гарсиа Толедо, Педро (род. 1949) — перуанский шахматист.
 Гарсиа Эспиноса, Хулио (1926—2016) — кубинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Гарсиа-Лоридо, Доминик (род. 1983) — американская актриса.
 Гарсиа-Морато, Хоакин (1904—1939) — лётчик-ас времён Гражданской войны в Испании.

 Гарсия Аспе, Альберто (род. 1967) — мексиканский футболист, один из лидеров мексиканской сборной по количеству проведённых матчей.
 Гарсия Гонсалес, Гильермо (1953—1990) — кубинский шахматист, гроссмейстер (1976).
 Гарсия Кальдерон, Франсиско (1834—1905) — перуанский военный и государственный деятель.
 Гарсия Карраско, Франсиско Антонио (1742—1813) — испанский военачальник, государственный деятель, Королевский губернатор Чили в 1808—1810 годах.
 Гарсия Кехидо, Антонио (1856—1927) — испанский коммунист.
 Гарсия Кортина, Иван (род. 1995) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 
 Гарсия Мерсет, Рикардо (1860—1933) — испанский натуралист и энтомолог.
 Гарсия Морено, Габриель (1821—1875) — президент Эквадора.
 Гарсия Муньос, Хосе Антонио (род. 1962) — испанский журналист.
 Гарсия Ортелано, Хуан (1928—1992) — испанский писатель.
 
 Гарсия Палермо, Карлос (род. 1953) — итальянский шахматист, гроссмейстер.
 Гарсия Перес, Хеорхина (род. 1992) — испанская теннисистка.
 Гарсия Постиго, Луис (род. 1969) — мексиканский футболист.
 Гарсия Роблес, Альфонсо (1911—1991) — мексиканский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира.
 Гарсия Савала, Мария Гваделупе (1878—1963) — католическая святая, основательница женской монашеской конгрегации SSMMP.
 Гарсия Санс, Луис Хавьер (род. 1978) — испанский футболист, игрок национальной сборной Испании в 2001—2008 годах.
 Гарсия Тейшейра, Луан (род. 1993) — бразильский футболист.
 Гарсия Фернандес, Луис (род. 1981) — испанский футболист.
 Гарсия Хуньент, Оскар (род. 1973) — испанский футболист и футбольный тренер.
 
 Гарсия Эрнандес, Уго Хосе (род. 1941) — венесуэльский дипломат, посол Венесуэлы в Российской Федерации.
 Гарсия де Кастро, Лопе (? — 1576) — испанский колониальный чиновник, в 1564—1569 годах исполнявший обязанности вице-короля Перу.
 Гарсия де ла Конча, Виктор (род. 1934) — испанский филолог, директор Института Сервантеса и Королевской академии испанского языка.
 Гарсия де ла Уэрта, Висенте Антонио (1734—1787) — испанский поэт и драматург, представитель испанского неоклассического театра.
 Гарсия дель Посо, Хосе Луис (род. 1991) — испанский футболист.
  (1934—2017) — испанский футболист и тренер.
 Гарсия-Видагани, Беатрис (род. 1988) — испанская теннисистка.
 Гарсия-Гаско Висенте, Агустин (1931—2011) — испанский кардинал.
 Гарсия-Лопес, Гильермо (род. 1983) — испанский теннисист.
 Гарсия-Маргальо, Хосе Мануэль (род. 1944) — министр иностранных дел Испании.
 Гарсия-Молина, Гектор (род. 1954) — профессор факультета компьютерных наук и электротехники Стэнфордского университета.
 Гарсия-Сампедро Суарес, Хосе Мельхор (1821—1858) — католический святой, мученик; был миссионером-доминиканцем.
 Гарсия-и-Гарсия, Эусебия (1909—1936) — блаженная Римско-католической церкви, монахиня ордена босых кармелиток, мученица.
 Гарсиа-и-Тессара, Габриэль (1817—1875) — испанский писатель и поэт.

 Гонсалес Гарсиа, Мануэль (1877—1940) — испанский католический святой, епископ Паленсии.
 Леон Гарсия, Гала (род. 1973) — испанская теннисистка.
 
 Лукас Гарсиа, Мануэль Бенедикто (род. 1932) — гватемальский бригадный генерал.
 Лукас Гарсиа, Фернандо Ромео (1924—2006) — президент Гватемалы в 1978—1982.
 Морон Гарсия, Лоренсо (род. 1993) — испанский футболист.
 Перес Гарсиа, Матиас (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Отеро Гарсия, Хуан Хосе (1913—1972) — испанский и советский военный деятель, участник Гражданской войны в Испании и Великой Отечественной войны.
 Рос Гарсиа, Хосе (1920—2001) — испанский поэт, живший и работавший в Австралии.
 Роэль Гарсиа, Сантьяго (1919—2001) — мексиканский политический деятель, министр иностранных дел Мексики.
 Торрес Гарсия, Хоакин (1874—1949) — уругвайский художник.

См. также

Примечания